Kungsporten kan syfta på

 Kungsporten, Göteborg – en stadsport som låg vid Kungsportsplatsen i Göteborg
 Kungsporten, Sveaborg – en ingång till Sveaborg
 Kungsporten, Borgå stad – en stadsdel nr 24 i Borgå stad, Finland
 Kungsportskyrkan – en kyrka i Huskvarna